«Рикасиха» — остановочный пункт Северной железной дороги, расположенный на линии «Исакогорка — Северодвинск» и входящий в состав городского округа «Северодвинск».

История 
Платформа была основана в 1942 году как остановочный пункт линии «Исакогорка — Молотовск», требовавшейся для нужд растущего города Молотовска. Существует версия, что платформа изначально имела 3 пути, как платформа «Лайская».

В 2018 — 2019 годах в Северодвинске прошла серия массовых акций протеста против строительства межмуниципального полигона для отходов в районе платформы «Рикасиха».

Расположение 
Платформа расположена в городском округе «Северодвинск» между станцией «Северодвинск» и платформой «34 км». Расстояние до станции «Северодвинск» составляет 9,5 км, а до платформы «34 км» — 3 км. Последовательно в сторону Исакогорки от Рикасихи идут платформы «34 км», «28 км», «26 км», «Лайская», «Васьково» и «5 км».

Платформа окружена несколькими дачными кооперативами: СНТ «Полярные Зори», «Теремок» и «Теремок-2».

В пол километрах напрямую от платформы расположены конечные остановки автобусов № 104, 120 и 204 «Станция Рикасиха».

Пригородное сообщение 
Хотя мимо платформы проезжают поезда дальнего следования маршрутом «Северодвинск — Москва», на платформе осуществляется только пригородное сообщение. Благодаря появлению маршрута «Северодвинск — Архангельск-Город», имеется возможность попасть напрямую от платформы до Архангельска.

Примечания 

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области